Slovo průduch má více významů:

 průduch (stoma) – struktura především na povrchu listů vyšších rostlin umožňující výměnu plynů a vody
 přirozený (např. ve skále) nebo vytvořený (ve stavbě) otvor  umožňující průchod vzduchu (větrání) či kouře (komínem, stoupačkou), přeneseně někdy zároveň světla (světlík) apod. 
 hydrotermální průduch – místa, kde na povrch Země vytéká horká voda
 někdy také synonymum pro stigma (dýchání) – otvor směřující do vzdušnicového systému hmyzu

Externí odkazy